Set Free (1918), een film van Tod Browning
Set Free (1927), een film van Arthur Rosson